Borborema (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Borborema (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Borborema (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo